Леснар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леснар, Брок (род. 1977) — участник боёв по смешанным единоборствам (ММА), бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, рестлер.
 Леснар, Рена (род. 1967) — американская модель, актриса и бывший профессиональный рестлер.